«Прогулка заключённых» — картина Винсента ван Гога, написанная в феврале 1890 года. Копия с гравюры «Острог» Гюстава Доре (1872).

Описание картины 
На картине изображён колодец маленького и тесного тюремного двора, на котором по кругу обречённо движутся заключённые. Картина выполнена в сине-зелёной гамме.

«Прогулка заключённых» символизирует жизнь, подобную, по мнению художника, замкнутому кругу. Центральная фигура на переднем плане наиболее индивидуализирована в отличие от других заключённых, чьи лица написаны лишь несколькими мазками. В этом персонаже угадываются черты самого Ван Гога.

История создания 

В конце декабря 1888 года у Ван Гога произошёл первый приступ душевной болезни, вскоре припадки стали повторяться, и он добровольно отправился в психиатрическую лечебницу Святого Павла, которая располагалась в бывшем августинском монастыре Сен-Реми неподалёку от Арля. В лечебнице Ван Гог провёл с мая 1889 по май 1890. Директор этой лечебницы — доктор Пейон и брат Ван Гога — Тео старались создать художнику все условия, чтобы он мог работать.

Находясь в больнице, Ван Гог не мог рисовать с натуры, поэтому он начал использовать литографии, гравюры и чёрно-белые репродукции других художников в качестве натуры для своих произведений. В частности, в этот период он делает копии с гравюр Милле, Рембрандта, Делакруа и Домье.

Однажды он просил брата Тео прислать ему гравюру «Каторга» Регаме, но, видимо, Тео не смог достать её, и Ван Гог начал работу над картиной по сюжету гравюры «Острог» Гюстава Доре, сделанную для книги Б. Жерральда «Лондон» (1872).

На гравюре Г. Доре изображён шестиугольный двор Нью-Гейтской тюрьмы, в котором происходит так называемый «парад заключенных». Суть этого «парада» заключалась в том, что преступников много раз проводили перед сыщиками, чтобы те могли хорошо запомнить их лица.

Отличия картины Ван Гога от гравюры Доре 
Ван Гог воспроизвёл гравюру с некоторыми изменениями:
 Задняя стена стала гораздо уже, создавая впечатление, что стены стиснули человеческий круг.
 На гравюре действие происходит в шестиугольном дворе, а у Ван Гога, за счёт уменьшения задней стены, двор становится четырёхугольным.
 У Доре плиты пола и кирпичи в стенах вычерчены с предельной точностью. Ван Гог отказывается от геометричности, благодаря разнонаправленности штрихов.
 На картине цвета из бледных вверху превращаются в густые, мрачные и холодные внизу.

Литература 
 
 
 

Картины 1890 года
Картины Ван Гога
Картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Наказания в культуре и искусстве